VLC peut désigner :
 , un lecteur multimédia du projet VideoLAN ;
 Vive le communisme, un groupe maoïste ;
 Valeur locative cadastrale, une base qui sert en France à l'établissement des taxes perçues au profit des collectivités territoriales.